Erikslund (Svenljunga), een plaats in de gemeente Svenljunga in het Zweedse landschap Västergötland.
 Erikslund (Ånge), een plaats in de gemeente Ånge in het Zweedse landschap Medelpad.